Имеретинский — фамилия. Известные носители:
 
 Имеретинский, Арчил Вахтангович (1647—1713)
 Имеретинская, Дарья Арчиловна (1665/70 — 1740) —

См. также 
 Имеретинский 157-й пехотный полк
 Имеретинский курорт
 Имеретинский сыр
 Имеретинский шафран
 Имеретинская